

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 11, w tym 8 podstawowych
 Wojsławice – część miasta Niemcza
 Wojsławice – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Wojsławice
 Wojsławice – przysiółek wsi Przylaski w woj. lubuskim, w pow. żagańskim, w gminie Brzeźnica
 Wojsławice – część wsi Chlewo w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gmina Goszczanów
 Wojsławice – wieś w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola
 Wojsławice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Gózd
 Wojsławice – wieś w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Byczyna
 Wojsławice – wieś w woj. śląskim, w pow. myszkowskim, w gminie Koziegłowy
 Wojsławice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Kazimierza Wielka
 Wojsławice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Złota

Inne 
 Arboretum w Wojsławicach – ogród dendrologiczny w woj. dolnośląskim w powiecie dzierżoniowskim w gminie Niemcza
 Wojsławice – rezerwat przyrody w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola
 Wojsławice – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim
 Wojsławice – gmina w województwie lubelskim
 Wojsławice – dawna nazwa osady Retnica w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Bobolice